Mihrimah Sultan (1522–1578) – principessa ottomana, unica figlia femmina di Solimano il Magnifico e Hurrem Sultan.
 Mihrümah Sultan (1547-1602) – principessa ottomana, figlia di Şehzade Bayezid. 
 Mihrimah Sultan (figlia di Murad III) (1579 – 1635 ca) – principessa ottomana, figlia del sultano Murad III.
 Mihrimah Sultan (figlia di Mahmud II) (1812–1838) – principessa ottomana, figlia del sultano Murad III e Hoşyar Kadin.
 Mihrimah Sultan (figlia di Şehzade Ziyaeddin) (1923–2000) – principessa ottomana, figlia di Şehzade Mehmed Ziyaeddin e Neşemend Hanım.